Ioan Ursu se poate referi la:

Ioan Ursu (1875–1925), istoric român, membru titular al Academiei Române
Ioan Ursu (1928–2007), fizician român, membru al guvernelor comuniste și coordonator al programului nuclear al României, membru titular al Academiei Române